Oberliga 2000/01 bezeichnet:

 Fußball-Oberliga 2000/01
 Fußball-Oberliga Baden-Württemberg 2000/01
 Fußball-Oberliga Hessen 2000/01
 Fußball-Oberliga Nord 2000/01
 Fußball-Oberliga Nordost 2000/01
 Fußball-Oberliga Nordrhein 2000/01
 Fußball-Oberliga Südwest 2000/01
 Fußball-Oberliga Westfalen 2000/01 
 Eishockey-Oberliga 2000/01
 Eishockey-Oberliga (Österreich) 2000/01